Lac des Quinze peut se référer à:

Toponymes

Lac des Quinze (Témiscamingue), MRC du Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47,54778 N; -79,12389 O.
Lac des Quinze (Mauricie), en Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48,20479 O; -74,13846 O.
Lac des Quinze (Laurentides), dans les Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47,17812 O; -74,91183 N.